Михали́ново  — топоним:

Беларусь 
 Михалиново — деревня, Волевковский сельсовет, Дубровенский район, Витебская область
 Михалиново — агрогородок, Велешковичский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область